Ingalls House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Ingalls House (Maine), ID-Nr. 75000110
 Ingalls House (South Dakota), ID-Nr. 75001717